Санта-Мария-делле-Грацие () может означать:

 Санта-Мария-делле-Грацие — главная церковь доминиканского монастыря в западной части Милана
 Санта-Мария-делле-Грацие-а-Виа-Трионфале (титулярная церковь) — титулярная церковь создана Папой Иоанном Павлом II
 Санта-Мария-делле-Грацие-алле-Форначи-фуори-Порта-Кавалледжери (титулярная диакония) — титулярная церковь создана Папой Иоанном Павлом II

См. также 

 Санта-Мария